Vichiers steht für:
 Vichy, veraltete Schreibweise des Namens der französischen Stadt
 Renaud de Vichiers († 1256), von Juli 1250 bis zu seinem Tod der neunzehnte Großmeister des Templerordens